Die Liste der Spieler mit den meisten Einsätzen in der 2. Bundesliga verzeichnet alle Fußballspieler, die seit der Einführung der zweitobersten bundesdeutschen Spielklasse im Jahr 1974 mindestens 300 Zweitligaspiele absolviert haben. Rekordhalter und einziger Spieler mit mehr als 500 Einsätzen ist Willi Landgraf, der zum Abschluss seiner Zweitligakarriere bei Alemannia Aachen spielte. Derzeit enthält die Liste 60 Spieler, von denen nur Tobias Kempe und Norman Theuerkauf aktuell in der 2. Bundesliga aktiv sind.

Liste der Rekordspieler 
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Fett gedruckte Spieler sind in der aktuellen Spielzeit aktiv, der aktuelle Verein des Spielers ist fett gedruckt, Torhüter sind kursiv dargestellt. Derzeit sind mit Tobias Kempe und Norman Theuerkauf zwei aktiver Spieler der aktuellen Saison 2022/23 in der Liste enthalten.

Stand: 12. März 2023

Aktive Spieler 
Diese Liste enthält alle aktiven Zweitligaspieler mit mindestens 250 Einsätzen.
Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen. Der aktuelle Verein des Spielers ist fett gedruckt, Torhüter sind kursiv dargestellt.

Stand: 12. März 2023

Top-Einsätze der aktuellen Zweitliga-Vereine 
Anmerkung: Je Mannschaft werden die drei Spieler mit den meisten Einsätzen für den Verein angezeigt. Befindet sich darunter kein Spieler aus dem aktuellen Mannschaftskader, dann wird zusätzlich der Spieler aus diesem Kader mit den meisten Einsätzen angezeigt. Spieler der aktuellen Mannschaftskader sind fett gedruckt, Torhüter sind kursiv dargestellt.

Stand: 12. März 2023

Die jüngsten Spieler 
Diese Liste enthält die fünf jüngsten Spieler der 2. Bundesliga.

Stand: 12. März 2023

Die ältesten Spieler 
Diese Liste enthält die fünf ältesten Spieler der 2. Bundesliga.

Stand: 12. März 2023

Rainer Rissel kam im Alter von 40 Jahren, fünf Monaten und sechs Tagen überhaupt erst zu seinem Debüt in der Liga.

Sonstiges 
Stand: 19. Mai 2013
 Ansgar Brinkmann war als einziger Spieler für neun verschiedene Mannschaften in der 2. Bundesliga im Einsatz. Insgesamt kommt er auf 316 Zweitligaeinsätze. Für jeweils acht verschiedene Vereine spielten Karsten Hutwelker (184 Einsätze insgesamt) und Alexander Löbe (145).

Siehe auch 
 Liste der Fußballspieler mit den meisten Bundesliga-Einsätzen
 Liste der erfolgreichsten Torschützen der 2. Bundesliga
 Liste der Torschützenkönige der 2. Bundesliga

Einzelnachweise 

2. Fußball-Bundesliga
Liste (Fußball-Rekordspieler)